È stato Campione del Mondo nel 1990 a Póvoa de Varzim (Portogallo) nella gara di pesca sportiva FIPSAS. È consigliere Nazionale A.M.O.V.A ed ha ricevuto la medaglia d'oro al valor atletico.

Collegamenti esterni 

Pesca sportiva